Архитектура Таганрога  формировалась на протяжении трёх веков и отличается большим разнообразием. Особенно богат город на архитектурные памятники дореволюционного времени. Здесь находится множество зданий разных стилей,  составляющих ансамбль интересных архитектурных решений и формирующих облик города. Особняк — дом Евгения Ивановича Шаронова (1912)  (архитектор Шехтель Ф. О.) и дом, в котором в 1860 году родился А. П. Чехов отнесены к объектам культурного наследия федерального значения.

История 
Строительство русских крепостей и оборонительных укреплений на Нижнем Дону и Приазовье началось в XVII веке с Азовских походов Петра Великого 1695-1696 годы. К этому времени Османская Империя имела здесь  крепости Азов и Лютик. Стремление русского государства иметь выход к Азовскому морю увенчалось в 1696 году взятием Петром I  Азова.  В последующие годы русские осваивали берег Таганрогского залива и дельту реки Дон.

В 1696 году по приказу Петра I началось строительство гавани и крепости на мысе Таганий Рог, строительство Троицкой крепости на месте нынешнего Таганрога. Троицкая крепость строилась в 1698-1711 годах впервые в русском градостроительстве по заранее разработанному плану. Дополнительно были возведены Павловская крепость в устье Миуса и крепость Черепаха на берегу Азовского моля. Возведение военных крепостей потребовало привлечения иностранных специалистов, таких как Боргсдорфа, Руэль, Симонт, Трузин и др.

В 1712 году, после неудачного Прусского похода 1710 - 1712 годов, происходило разрушение города, его территория отошла к Турции. Были срыты земляные укрепления, разрушены имеющиеся строения.

Новое освоение территории Таганрога началось примерно через 50 лет. В это время проводилось восстановление Азовской и Троицкой крепостей, строительство военных объектов. До 1783 года Таганрог был основной базой военно-морских сил на юге государства.

В начале  XVIII века Таганрог был крупным для юга России населенным пунктом, местом, куда ссылали приговоренных к каторге. В  1702-1709 годах город строился под руководством архитектора О. Д. Старцева.  К 1709 году в городе были построены Троицкая церковь, ратуша, дворец Петра I, дом воеводы,  206 каменных и 162 деревянных дома для городской  администрации, церковных служащих, купцов, военнослужащих и моряков, каменные склады. Для городской застройки была характерна прямизна улиц, однотипность застройки, устройство  бульваров, замощение спуска к гавани. Население города к 1711 году достигло 8 тысяч человек.

С конца XVIII века и до середины XIX века Таганрог был крупным портом Приазовья. Центр Таганрога застраивался по проектам 1808 и 1824 годов. В городе существовала лучевая система улиц, отходящих от бывшей крепости.  В 1806 году в городе начали мостить улицы, благоустраивать набережную. В эти годы были построены здания, относящиеся ныне к памятникам архитектуры. К ним относится Дворец Алфераки, построенный в стиле русского ампира архитектором А. И. Штакеншнейдером; здание с восемью колоннами коринфского ордера, занимаемое в настоящее время факультетом иностранных языков педагогического института, здание Гостиного двора, построенное архитектором Кампиниони. Фасады зданий на улице Петровской д. 41-45 составили единую композицию. Современные улицы Таганрога украшают здания:  Дом Волкова-Реми, построенного архитектором А. Руском,  Александровский дворец, классическая гимназия на улице Октябрьской, Дом Рафаиловича на улице Фрунзе и др.

В 1823 году для спуска к заливу была построена каменная лестница. Её особенностью явилось расширение ширины к низу, эта же  идея использовалась при строительстве в Одессе потёмкинской лестницы.

К настоящему времени в городе было утеряно много архитектурных памятников. К ним относятся  маяк, частично восстановленный шлагбаум,  Александро-Невский Иерусалимский греческий мужской монастырь,  Церковь Иоанна Предтечи, Церковь Константина и Елены, Церковь во имя Святого Архангела Михаила, Церковь Петра и Павла,  Троицкая церковь, Церковь Cв. Митрофания, Часовня Палестинского общества, Греческая церковь, Католический мужской монастырь и многие другие.

Районы города 

Город Таганрог разделен на несколько районов с разными застройками и своими архитектурными особенностями. В центральной части города располагается Администрация города, торговые комплексы, это район с архитектурными и историческими памятниками. Историческая часть застройки Таганрога обладает целостностью  архитектуры,  формирующейся как выдающимися памятниками архитектуры, так и рядовой застройкой в архитектурных формах классицизма и ампира.

В районе Нового вокзала располагается привокзальный рынок и станция «Таганрог-1». Границей района Нового вокзала является Бакинский мост. Западной границей является завод «Красный котельщик».

Восточнее от Нового вокзала находится микрорайон Новые дома со старинными двухэтажными дома, пятиэтажными «хрущевкам» и частным сектором.  Микрорайон  Михайловка на востоке города застроен частными домами.

Район Северный поселок является одним из самых крупных районов города. Он состоит из высотных зданий, «хрущевок» и частных домов. Посёлок Таганрогского металлургического завода застроен высотными домами и новостройками.

Западный микрорайон застроен многоэтажными домами. Район Русское поле занимает западную часть города. Это первый район города,  откуда началась застройка города пятиэтажными домами. Позже район стали заполнять более высотными зданиями.

См. также 
 Главные архитекторы Таганрога
 Список объектов культурного наследия федерального значения Ростовской области

Литература

Ссылки 
 Исторический Таганрог
 Три столетия архитектуры Таганрога
 Французский стиль в русской архитектуре
 Г.Н. Орлов, Л.И. Найговзин, А.А. Цымбал.  Памятники архитектуры, истории и культуры Таганрога на старых открытках и фотографиях 
 Основные районы и микрорайоны города

Примечания 

Архитектура Таганрога